Blasenschleier steht für:
 Blasenschleier (technischer Lärmschutz), Maßnahme im marinen Bereich zur Dämmung von Lärm
 Blasenschleier als Methode von z. B. Buckelwalen zum Zusammentreiben von Fischschwärmen, siehe Buckelwal #Ernährung